До́льники — категория крестьян, платившая землевладельцу-феодалу определённую долю урожая своего хозяйства.

Общие сведения 
Дольники, это категория зависимого сельского населения Киевской Руси, которое вело самостоятельное хозяйство и платило своему землевладельцу-феодалу натуральные и денежные налоги.

История 
Дольники, как категория крестьян, были известны на Руси, начиная с XII века, а в XIV—XV веках встречаются преимущественно в Великом Новгороде.

Размер платежей дольников 
Платежи дольников составляли чётко установленную часть доходов хозяйства, называемую «судьбой». Её размер зависел от уровня развития феодальных отношений и сопротивления крестьян. Иногда натуральная рента достигала такого размера (до 2/3 урожая), что крестьянин вынужден был отдавать не только дополнительный, но и необходимый ему для выживания продукт. Это приводило к деградации сельского хозяйства и экономическому упадку. Обычной нормой ренты была половина урожая. С этим, кстати, связано возникновение названия половники.

Возможность разрыва зависимости 
Дольники могли разорвать свою зависимость только в случае полного погашения денежных средств за использоваемое имущество землевладельца. В частности, за тягловую скотину, инвентарь, надел земли и, осуществив все установленные рентные платежи.

См. также 
 Землепользование
 Половничество
 Испольщина
 Сельское хозяйство в Древней Руси
 Сельское хозяйство Русского царства

Примечания 

Русь
История налогообложения
История сельского хозяйства
Земельное право
Аренда